Bogor (stadsgemeente), voorheen Buitenzorg, een stadsgemeente in West-Java (Indonesië)
Bogor (regentschap), een regentschap in West-Java (Indonesië)
Bogor (Cawas), een dorpje in Midden-Java (Indonesië)
Bogor (Sukra), een dorpje in West-Java (Indonesië)
Bogor (India), een dorpje in Odisha (India)
Bogor (Vanuatu), een dorpje op Ambrym (Malampa, Vanuatu)
Bogor (dialect), een dialect van het Sundanees, gesproken in Indonesië
Hr. Ms. Bogor, een Nederlands marineschip vernoemd naar de stad Bogor